Конкурс Мисс Аргентина делится на конкурсы
Мисс Вселенная Аргентина и Мисс Мира Аргентина

Победы Мисс Аргентина

Мисс Вселенная Аргентина

Мисс Мира Аргентина

Ссылки